Cirroctopus — род из четырех видов глубоководных осьминогов монотипического семейства Cirroctopodidae. У представителей этого рода плавники больше, чем у других плавниковых осьминогов, и они, как правило, более мускулистые. Они обитают в южном полушарии, где живут на глубине более 300 метров.

Виды 
 Cirroctopus antarctica (Kubodera & Okutani, 1986)
 Cirroctopus glacialis (Robson, 1930)
 Cirroctopus hochbergi O’Shea, 1999
 Cirroctopus mawsoni (Berry, 1917)

Примечания 

Осьминоги
Роды моллюсков